Florenzio – militare e politico romano, console nel 361
 Florenzio – politico romano, console nel 429
 Florenzio – politico romano, console nel 515